Dekade (von altgriechisch dekados „Zehnzahl, Schar von zehn“) steht für:

 Dekade (Altägypten), eine Kalenderwoche
 ein Jahrzehnt
 Zeitraum des Buchens einer Werbefläche, siehe Außenwerbung #Buchungsperioden
 Dekade (Einheit), altes Papiermaß

Siehe auch: